ISOC est un sigle ou un acronyme qui peut désigner : 
 ISoc 
 Internet Society , association internationale pour promouvoir et coordonner le développement des réseaux informatiques ;
 Impôt sur les sociétés (ou IS) ;
 ISOC
 Integral Science Operations Centre, Centre des opérations scientifiques de l'Agence spatiale européenne (ESA), le centre responsable de la définition des opérations scientifiques, y compris la configuration des instruments pour chaque observation, la planification de la mission et la mise en œuvre du programme d'observation ;
 , Centre des opérations de sécurité de l’information, un type générique de lieu où les systèmes d’information sont surveillés, évalués et défendus ;
 , Commandement des opérations de sécurité intérieure, une unité de l’armée thaïlandaise consacrée aux questions de sécurité nationale.

Homonymie d'acronyme